Großensee (Holstein), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Großensee (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen